Иван Денисович Мартынов (14(26).08.1883, с. Матвеевка, Бузулукский уезд Оренбургской губернии — 1953, Москва) — советский государственный и партийный деятель.

Из семьи крестьян-бедняков. В 1896 г. переехал с родителями в Оренбург, там окончил высшее начальное училище и 1903 г. — педагогические курсы. Работал сельским учителем.

Член РСДРП с 1910 г. С 1913 г. большевик, участвовал в работе партийной группы торговых служащих в качестве заместителя председателя профсоюза, а когда профсоюз в 1914 г. закрыли, — в кооперативе железнодорожных мастерских.

В 1917—1918 гг. — председатель Оренбургской продовольственной управы. Во время мятежа Дутова с декабря 1917 по январь 1918 г. в отряде П. А. Кобозева, занимался продовольственным обеспечением войск Красной Армии. После освобождения Оренбурга — член Военно-революционного комитета и губернский комиссар по продовольствию. Летом 1918 г., когда Красная Армия отступила из Оренбурга, возглавлял службу снабжения Актюбинского фронта. Затем вернулся на прежние должности.

В 1919 г. — комиссар по снабжению Туркестанской армии. В 1919—1920 гг. — заведующий Оренбургским губпродкомом, уполномоченный Наркомата продовольствия РСФСР по Оренбургской губернии, нарком продовольствия Киргизской (Казахской) АССР. В мае-июне 1920 г. — временно исполняющий обязанности 1-го секретаря Оренбургского губкома РКП(б).

С ноября 1920 по октябрь 1922 г. — председатель Саратовского губпродкома и член Саратовского губревкома, ответственный секретарь Саратовского губкома (февраль-декабрь 1921) и Тамбовского горкома РКП (б) (22 марта-29 октября 1922).

С ноября 1922 г. жил и работал в Ново-Николаевске. С 5 декабря 1922 г. — член президиума Новониколаевского губкома РКП (б). 7 декабря 1922 г. избран председателем Новониколаевского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а 11 декабря 1922 г. — председателем Новониколаевского губисполкома. В этих должностях работал до 14 апреля 1924 г., затем выехал в Москву.
 апрель 1924 — апрель 1925 член Правления Центрального Союза потребительских обществ СССР.
 1925—1927 председатель Курского губисполкома.
 июнь 1927—1929 заместитель председателя Совнаркома Узбекской ССР.
 1929—1930 заведующий земельным отделом Западной области.
 1930—1931 член коллегии Наркомата земледелия СССР.
 1931—1933 слушатель Аграрного института Красной профессуры
 1933 — март 1937 уполномоченный Центральной комиссии по определению урожайности при СНК СССР по Татарской АССР.
 1937—1939 без работы
 1939—1943 зам. председателя Новосибирского облисполкома.

С 1943 по 1953 г. — преподаватель кафедры политэкономии Московского авиационного института.

Умер в 1953 году в Москве после тяжёлой болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище (2 участок).

Делегат I съезда Советов CCCР, X и XI съездов РКП(б). Член ВЦИК 7 созывов; член ЦИК СССР 4 созывов.

Его именем в 1954 г. названа улица в Оренбурге (бывшая 3-я Столярная).

Источники 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1503056307
 http://www.archive.nso.ru/sites/archive.nso.ru/wodby_files/files/page_106/novosibirskom_svyazannye_sudby.pdf
 http://www.knowbysight.info/MMM/11870.asp
 Очерки истории Оренбургской областной организации КПСС. 1973.
 Казахская ССР: 4-томная краткая энциклопедия. 1985.
 Революцией призванные. Рассказы об оренбургских большевиках, их борьбе за победу пролетарской революции, за власть Советов. — Оренбург: Оренбургское кн. изд. — 1961.
 Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Цыплаков; Сиб. независимый ун-т. Каф. истории города. — Новосибирск : Горница, 1997. — 283 с., [9] л. ил., портр.; 20 см.
Председатели Новосибирского горисполкома